«Юльста» () — станция Стокгольмского метрополитена. Расположена на Синей линии обслуживается маршрутом Т10.

Станция метро Hjulsta является конечной станцией маршрута T10 Kungsträdgården — Hjulsta синей линии. Расположена в районе Hjulsta в северном Стокгольме. Была открыта 31 августа 1975 года. Расстояние от станции Kungsträdgården составляет 14,3 км.

Ещё одна станция в скальной породе. Оформлением занимались несколько художников — Christina Rundaqvist-Andersson, Olle Magnusson, Ruth Rydfeldt. В районе, где находится станция, проживает большое количество иммигрантов.

Синяя линия Стокгольмского метрополитена